Beta of bèta kan verwijzen naar:
bèta (letter), de tweede letter van het Griekse alfabet
bèta-oxidatie afbraak van vetzuren
bètaversie, de naam van in ontwikkeling zijnde software
bètawetenschappen is in Nederland de benaming voor wetenschappen van exacte aard
bèta (financieel), een begrip dat wordt gebruikt bij beleggingen
bètagolven, een type hersengolven dat middels elektro-encefalografie kan worden geregistreerd
Bèta (boek), een boek van Tomas Ross uit 1987
Beta (dialect), een dialect van het Land-Dajaks in Indonesië
Beta (Harghita), een plaats in het Roemeense district Harghita
Beta (motorfiets), een Italiaans motorfietsmerk
Beta (film), een Indiase film uit 1992
Beta (Olt), een zijrivier van de Olt in Roemenië
Biet (Beta), een plantengeslacht
BETA, onderzoeksschool
BETA, Informatie over een route in sportklimmen/boulderen geklommen dient te worden.